Чита́ е град в Русия, административен център на Забайкалския край. Разположен е на мястото, където се сливат реките Чита и Ингода. Има население от 347 088 жители към 2017 г.

История 
Основан е от Пьотър Бекетов през 1653 г., а получава статут на град през 1851 година. През 1855 г. Ричард Маак посещава Чита и преценява населението му на под 1000 души, но също така предсказва голям растеж награда, тъй като Русия ще анексира териториите на изток. До 1897 г. населението на града наброява 11 500 души. Към края на 19 век в Чита се заселват много татари, привлечени от възможностите за търговия в района. От 1918 г. до 1920 г. Чита е окупиран от Япония, а от 1920 г. до 1922 г. Чита е столица на Далекоизточната република.

Население

Климат 
Климатът на Чита е умереноконтинентален, граничещ със субарктичен. Зимите могат да бъдат много студени, а летата могат да бъдат много горещи. Средната годишна температура е −1,4 °C, а средната влажност е 64%.

Икономика 

Основният отрасъл в Чита е енергетиката. Градът разполага с две ТЕЦ. Развито е машиностроенето (автомобили). Има заводи за железобетонни и керамични изделия. През града минава Транссибирската магистрала. Разполага и с летище.

Образование 
В града се намират Трансбайкалският държавен университет, Читинската държавна медицинска академия и Забайкалският институт по железопътен транспорт.

Култура 
Чита разполага с множество музеи, театри, ботаническа градина и зоопарк.

Спорт 
Футболният отбор на града се нарича ФК Чита. Има планове за построяване на писта за бързо пързаляне с кънки.

Родени в Чита 
 Анастасия Пивоварова (1990), професионална тенисистка

Побратимени градове 
  Хайлар, Китай
  Тита, Япония
  Чойбалсан, Моноглия
  Абълийн, Тексас, САЩ
  Манчжурия, Китай
  Улан Уде, Русия

Източници